Over There bezeichnet:

 Over There (Soldatenlied), im Ersten Weltkrieg populäres Lied der US-Streitkräfte von 1917
 Over There (Fernsehserie); australische Fernsehserie von 1972 bis 1973
 Over There – Kommando Irak, 13-teilige US-amerikanische Fernsehserie von 2005